Holiday Inn Express – nazwa międzynarodowej sieci hoteli, należącej do InterContinental Hotels Group.

Express by Holiday Inn w Polsce 
W Polsce do sieci Holiday Inn Express należą:
 Holiday Inn Express Warsaw Airport

Linki zewnętrzne 

 Holiday Inn Express Warsaw Airport

Sieci hotelowe